Banco Popular steht für folgende Banken:

 Banco Popular Argentina in Argentinien
 Banco Popular do Brasil in Brasilien
 Banco Popular (Costa Rica) in Costa Rica
 Banco Popular (Kolumbien) in Kolumbien
 Banco Popular (Mexiko) in Mexiko
 Banco Popular Portugal in Portugal
 Banco Popular Español in Spanien